Xinyuictis és un gènere extint de miàcid. Conté una espècie, Xinyuictis tenuis. S'ha suggerit que l'espècie és equivalent a Miacis, però eventualment es decidí que eren diferents.

Referències

Fonts 
 Flynn, J.J., 1998. Early Cenozoic Carnivora ("Miacoidea"). pp.110-123 in C.M. Janis, K.M. Scott, and L.L. Jacobs (eds.) Evolution of Tertiary Mammals of North America. Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulatelike Mammals. Cambridge University Press, Cambridge. 
 findarticles.com
 www.helsinki.fi

Miàcids
Carnívors de l'Eocè